КБВ:
 КБВ — коэффициент бегущей волны.
 КБВ — клавиша быстрого вызова.